Wilmshagen (Ribnitz-Damgarten), een Ortsteil van Ribnitz-Damgartenin de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Wilmshagen (Sundhagen), een Ortsteil van Sundhagen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren